Курочкино (), село, 
Гусинский сельский совет, 
Купянский район, 
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6323781507. Население по переписи 2001 года составляет 38 (14/24 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Курочкино находится на расстоянии в 2 км от села Гусинка.
Через село проходит железная дорога, станция Гусинка.

История 
 1908 — дата основания.

Ссылки 
Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Купянского района